Die Einband-Weltmeisterschaft 1934 war sowohl das erste Turnier dieser Serie, als auch in diesem Jahr in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 28. Juni bis zum 1. Juli 1934 in Vichy statt. Die WM zählte zur Saison 1933/34. Es war die erste Einband-Weltmeisterschaft.

Geschichte 
Nachdem in den Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert schon einige Turniere im Einband, auch indirekte Partie genannt, bei den Profis stattfanden aber sich noch nicht etabliert hatten startete die UIFAB 1934 diese Disziplin bei den Amateuren. Erster Sieger wurde der Österreicher Ernst Reicher vor dem Portugiesen  Alfredo Ferraz. Das Turnier wurde für die Spielsaison 1933/34 gewertet weil im Dezember schon die zweite Weltmeisterschaft stattfand.

Modus 
Gespielt wurde in einer Finalrunde „Jeder gegen Jeden“ bis 150 Punkte. Bei Punktegleichheit an der Spitze wurde eine Stichpartie um den Sieg gespielt.

Finalrunde

Einzelnachweise 

1934/1
Karambolageveranstaltung 1934
Billardturnier in Vichy